Smooth pode referir-se a:

Matemática 
 Smoothsort, um algoritmo de classificação

Entretenimento 
 Smooth jazz ou jazz suave, um subgênero derivado do jazz
 "Smooth", canção de 1999 lançada por Santana e com participação de Rob Thomas

Desambiguação